Vitamina B4
Brasilsat B4
B4 (tamanho de papel)

Desambiguação